Chipman – villaggio del Canada in Nuovo Brunswick
Chipman – villaggio del Canada in Alberta